Breestraat (Amersfoort)
 Breestraat (Beverwijk)
 Breestraat (Delft)
 Breestraat (Haarlem)
 Breestraat (Leiden)
 Breestraat (Sint Anthonis)

Zie ook 
 Breedstraat (doorverwijspagina)
 Bredestraat (doorverwijspagina)
 Jodenbreestraat (Amsterdam), Amsterdam
 Sint Antoniesbreestraat, Amsterdam